Herrernes slopestyle-konkurrence under vinter-OL i Sotji 2014 blev afviklet på Roza Khutor Ekstrempark den 6. februar (kvalifikation) og den 8. februar (semifinale og finale) 2014. Det er første gang, at slopestyle er en del af det olympiske program.

Den norske snowboarder Thorstein Horgmo, der var blandt favoritterne til en medalje, brækkede kravebenet under en træning i ugen op til konkurrencen. Det fik flere atleter til at klage over banen, som de mente var for stejl. Det fik arrangørerne til at ændre banen.

En af de mest vindende snowboardere, Shaun White, trak sig den 5. februar 2014, fordi han mente banen var for farlig.

Den regerende verdensmester er Roope Tonteri fra Finland.

Vinderen blev Sage Kotsenburg.

Resultat

Kvalifikation 
De bedste fire atleter kvalificeres direkte til finalen, mens de resterende kvalificeres til semifinalen. Resultatet er udregnet på baggrund af den bedste score, som atleter får i de to gennemløb. Herunder ses resultatet for kvalifikationen.

 QF — Kvalificeret direkte til finalen
 QS — Kvalificeret til semifinalen
 Startnr. — Startnummer
 DNS — Ikke startet (en: Did Not Start)

Semifinale 
I semifinalen gennemkøres banen to gange, hvor det bedste resultat tæller. Top-4 går videre til finalen.

Finale 
Bedste resultat ud af to gennemløb.

Referencer 

Slopestyle, mænd